Desa Legok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Legok (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,42, long 108,28), 
 Desa Legok (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,97, long 108,67), 
 Desa Legok (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Legok (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar